

Населені пункти та їхні частини

 Хшановиці — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Хшановиці — село в гміні Ґомуніце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Хшановиці — колонія в гміні Ґомуніце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки